Метод Фельденкрайза — двигательная практика, разработанная Моше Фельденкрайзом и ставящая целью развитие человека через осознавание себя в процессе работы над движением собственного тела. Метод Фельденкрайза называют также методом соматического обучения (somatic education).

Описание метода 
Особенностью метода Фельденкрайза как двигательной практики является акцент на осознавании изменений, происходящих в человеке в процессе работы над движением, в противоположность освоению и совершенствованию каких-либо определённых форм движения. Занятия по методу Фельденкрайза чрезвычайно разнообразны в отношении форм движения, динамики, основного исходного положения, акцента на движении различных частей тела и взаимосвязях в теле.

Существуют две формы практики метода Фельденкрайза:
 Сознавание через движение (Awareness Through Movement, ATM) — групповые занятия, в которых ведущий, не демонстрируя движений, направляет действия занимающихся вербальными инструкциями. Ими также можно заниматься индивидуально, слушая записи уроков и самостоятельно выполняя описываемые действия.
 Функциональная интеграция (Functional Integration, FI) — индивидуальные невербальные сеансы, в которых движение занимающегося направляется движением практика. Сеансы функциональной интеграции проводятся, как правило, на специальной кушетке (вариант массажного стола) с применением особых подушек, валиков и других материалов, которые используются для поддержки положения тела и организации движения, а также как средство обратной связи для занимающегося.

В рекомендуемых стандартах практики Международной федерации метода Фельденкрайза утверждается, что метод не является медицинской, массажной или какой-либо другой терапевтической техникой, ни техникой bodywork. Однако в России и в некоторых других странах его иногда относят к методам телесно-ориентированной психотерапии, а также к методам альтернативной и комплементарной медицины.

Стандарты практики 
Международной федерацией метода Фельденкрайза установлены образовательные стандарты для практиков метода Фельденкрайза, согласно которым фельденкрайз-практик должен пройти базовое обучение по утверждённой программе (160 дней за 4-5 лет) и в дальнейшем регулярно повышать квалификацию.

Оценка 
Подробный мета-обзор клинических исследований, проведённый Министерством здравоохранения Австралии
отметил, что очень небольшое количество рандомизированных клинических исследований метода Фельденкрайзa имеют достаточную доказательную базу; и особенно отметил крайне небольшие группы, использовавшиеся в клинических исследованиях. Этот обзор счел только три клинических исследования относительно заслуживающими доверия. Это — исследование женщин с жалобами на боль в шее и плечах, возникшую в связи с условиями работы (Lundblad, et al., 1999); клиническое исследование людей с жалобами на боль в области поясницы (Smith et al., 2001), и клиническое исследование с группой пожилых людей, подверженных падениям (Vrantsidis, et al., 2009). Первое исследование показало, что метод Фельденкрайзa не более эффективен, чем бездействие в течение года или физиотерапия при жалобах на боль в шее и плечах; второе исследование так же не показало эффективность метода Фенделькраза при болях в третьей части спины. Третье исследование (Vrantsidis, et al., 2009) показало, что все четыре стандартных показателя стабильности положения тела в пространстве улучшились при применении метода Фельденкрайза в сравнении с контрольной группой; однако группа испытуемых была слишком мала, чтобы делать статистически значимые выводы для 3х из этих 4х показателей. Обзор заключает, что сейчас нет достаточных данных, чтобы финансировать использование метода Фенделькрайза за счет медицинских страховых программ в Австралии, и рекомендует проведение более качественных рандомизированных контролируемых исследований. То же исследование отмечает безопасность метода Фенделькрайза. Другие учёные также не предполагают наличие серьёзных рисков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации метода Фельденкрайза (International Feldenkrais Federation)
 Официальный сайт Instituto Feldenkrais в России
 Материалы о методе Фельденкрайза на русском языке

Практики альтернативной медицины
Соматика